D'acord amb la mitologia romana, Proca va ser un rei d'Alba Longa. Segons Dionís d'Halicarnàs va governar de l'any 817 aC al 794 aC. Va ser el pare d'Amuli i de Numítor, al que va nomenar hereu del regne mentre llegava els seus tresors a Amuli.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Edicions 62, Col·lecció El Cangur / Diccionaris, núm. 209. Barcelona, octubre del 1997. , plana 185.

Reis d'Alba Longa